

Возіка — місто, штат Вісконсин
 Возіка — селище, штат Вісконсин